Laïus est un terme qui renvoie à plusieurs définitions.

 C'est une forme du mot Laïos, roi grec.
 Un laïus est un petit discours. Ce terme provient d'un sujet de composition, Le Discours de Laïus, proposé au concours d'entrée à l'École polytechnique en 1804.(Le Petit Robert, édition 2004, 1455). Ce sujet, « imaginez la réponse de Laïus à Œdipe », avait tellement inspiré les candidats qu'ils en avaient rempli des pages et des pages. Cette expression désigna par la suite pour les élèves toute composition ou dissertation, pour ensuite passer dans le langage courant.
 Un laïus peut aussi être une manière d'écrire ou de parler qui est vague ou emphatique (Le Petit Robert, édition 2004, 1455).